1968 Голяма награда на ЮАР е 5-о за Голямата награда на Южна Африка и първи кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 1 януари 1968 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР